Deutsche Laute steht für folgende Lauteninstrumente:

 Gitarrenlaute, Schalenhalslaute
 Waldzither, Kastenhalslaute

Siehe auch:
 Deutsche Sprache mit Hinweisen zu deutschen Lautverschiebungen